Nokia N70 — смартфон фірми Nokia. Належить до лінійки телефонів «мультимедійний комп'ютер».

Модифікація Nokia N70 Music Edition відрізняється лише оновленим програмним забезпеченням, чорним кольором корпусу і комплектом поставки.

Комплектація: телефон, акумулятор BL-5C, 64Mb RS-MMC DV, адаптер для ММС нормального розміру, стереогарнітура HS-3, зарядний пристрій AC-4, USB-дріт CA-53, диск ПЗ, інструкція

 Активація камери зміщенням задньої кришки
 Друк фотографій на сумісному принтері і в фотолабораторії з використанням Bluetooth, ММС або USB
 На березень 2006 року найкомпактніший у світі смартфон з підтримкою 3G-WCDMA
 Музичний плеєр з підтримкою списків відтворення

Додаткові характеристики Nokia N70 

 Кольори: Сріблястий
 Вбудована камера: 2 Мп, 1600х1200 точок, 20х зум, спалах, відеозйомка CIF (352x288 точок) в форматі *.mp4. Допоміжна камера — VGA (640х480 точок)
 Java: MIDP 2.0
 Інше: ОС Symbian 8.1a, Series 60 2nd Edition, Feature Pack 3; процесор: 220 MHz ARM9

Пам'ять 
 В Nokia N70 22 Мб вмонтованої динамічної пам'яті
 Розширення пам'яті: карточка пам'яті MMC зменшеного розміру (RS-MMC) об'ємом 64 МБ (1,8/3 В)
 В Nokia N70 підтримуються деякі карти до 2 Гб

Інформація щодо останніх дзвінків 
 Дзвінок, набір номера
 Вібродзвінок
 Поліфонічні мелодії 64 тонна
 MP3 мелодії
 Портативна рація Push-to-Talk
 Інтернет-телефонія по мережах WLAN
 Голосовий набір
 Швидкий набір до 8 імен
 Автодозвон (до 10 спроб)
 Очікування виклику, утримання виклику, переадресація виклику, таймер дзвінків
 Автоматичний і ручний вибір мережі
 Визначення номера абонента з зображенням
 Конференц-зв'язок (до 6 учасників)
 Вмонтований динамік гучного зв'язку
 Набір номерів по імені і запуск додатків за допомогою голосових команд
 Команди можуть налаштовуватись користувачем

SMS 
 SMS
 EMS
 MMS
 Набір SMS кирилицею
 Приймання SMS в вигляді кирилиці
 Кирилиця на клавіатурі
 Російська T9

Комунікаційні можливості 
 WAP 2.0/xHTML, HTML
 GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 — 48 kbps
 EDGE Class 10, 236.8 kbps
 E-mail клієнт
 Bluetooth v2.0
 USB
 Вмонтований модем

Органайзер і додаткові функції  
 Годинник
 Календар
 Будильник
 Диктофон: 60 секунд — максимальна довжина одного фрагменту (в базовому додатку «Диктофон»).
 Калькулятор
 Формати, що програються: MP3, AAC, Real Audio, WAV, мелодії виклику Nokia, AMR, AMR-WB, AMR-NB, AU, MIDI, H.263, JPEG, JPEG2000, EXIF 2.2, GIF 87/89, PNG, BMP (W-BMP), MBM, MPEG-4 и eAAC+
 FM-приймач з функцією Visual Radio
 Ігри

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Смартфони
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Смартфони, зняті з виробництва